Fetisjisme (antropologie), het geloof dat natuurlijke voorwerpen bovennatuurlijke krachten zouden hebben
 Seksueel fetisjisme of gewoon fetisjisme, een vorm van fetisjisme waarbij seksueel genot wordt beleefd aan bepaalde voorwerpen of rituelen
 Fetisj (mode), een alternatieve modestijl, beïnvloed door het seksueel fetisjisme
 idool (afgodsbeeld)
 Fetish (Selena Gomez), een lied en single van Selena Gomez

Zie ook 
 Warenfetisjisme, begrip uit de werken van Karl Marx